Œuilly ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Œuilly (Aisne)
 Œuilly (Marne)